

Geografia
 Whitehead – villaggio del Canada, situato nella provincia di Nuova Scozia
 Whitehead – villaggio dell'Irlanda del Nord, situato nella contea di Antrim
 Whitehead – area non incorporata nella Contea di Tallahatchie, Mississippi, Stati Uniti d'America
 Municipalità rurale di Whitehead – municipalità rurale del Canada
 Whitehead Island – isola del Maine, Stati Uniti d'America

Persone
 Alfred North Whitehead (1861-1947) – filosofo e matematico britannico
 Axle Whitehead (1980) – attore, cantautore, musicista ed ex-conduttore televisivo australiano
 Christian Whitehead (...) – informatico e programmatore australiano
 Clyde Whitehead (1970) – ex calciatore maltese
 Colgate Whitehead Darden (1897-1981) – politico statunitense
 Colson Whitehead (1969) – scrittore statunitense
 Dean Whitehead (1982) – ex calciatore inglese
 Fionn Whitehead (1997) – attore britannico
 Henry Whitehead (1825-1896) – prete inglese
 Henry Whitehead (1853-1947) – vescovo anglicano inglese
 Isaiah Whitehead (1995) – cestista statunitense
 Jerome Whitehead (1956-2012) – cestista statunitense
 John Henry Constantine Whitehead (1904-1960) – matematico britannico
 John Whitehead (1726-1802) – ingegnere e architetto inglese
 John Whitehead (1860-1899) – esploratore e naturalista britannico
 John Whitehead (1949-2004) – cantante statunitense
 John Whitehead Peard (1811-1880) – avvocato e militare britannico
 Luke Whitehead (1981) – ex cestista statunitense
 Neville Whitehead (...) – contrabbassista, bassista e liutaio neozelandese
 Nick Whitehead (1933-2002) – velocista britannico
 Paul Whitehead (1945) – illustratore inglese
 Paul Whitehead Sturrock (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 Pax Whitehead (1973) – ex cestista statunitense con cittadinanza francese
 Paxton Whitehead (1937) – attore britannico
 Peter Whitehead (1937-2019) – regista inglese
 Peter Whitehead (1914-1958) – pilota automobilistico britannico
 Robert Whitehead (1823-1905) – inventore, ingegnere e imprenditore britannico
 Tahir Whitehead (1990) – giocatore di football americano statunitense

Altro
 Siluro Whitehead – proiettile nautico
 USS Whitehead – piroscafo con elica a vite
 Whitehead Sistemi Subacquei – azienda nautica italiana